William Whitehouse ist der Name folgender Personen:

* William Whitehouse (Rennfahrer) (1909–1957), britischer Automobilrennfahrer
 William Whitehouse (Cellist) (1859–1935), britischer Cellist und Musikpädagoge